Barkat ():
 Re'uven Barkat, né Borštejn (1906–1972), izraelský politik
 Nir Barkat (* 1959, Jeruzalém), izraelský podnikatel, politik a starosta Jeruzalém

Související články 
 Barakat

Židovská příjmení
Arabská příjmení